Сайгачный (1195 км) — железнодорожный разъезд Приволжской железной дороги на линии Красный Кут — Верхний Баскунчак (линия неэлектрифицирована), расположен в Палласовском районе Волгоградской области.

История 
Разъезд открыт в 1907 году.

Деятельность 
На станции осуществляются:
 Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 
 Единая сетевая разметка: Сайгачный

Остановочные пункты Астраханского отделения Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области